Mea Culpa eller Mea culpa har flere betydninger:

Mea culpa (religion) – frase fra den katolske syndsbekendelse
Mea Culpa (roman) – roman, oversat til dansk, af Anne Holt
Mea Culpa (musik) – new age-musikstykke med det tyske musikprojekt Enigma fra 1990